Folkman ist der Nachname von:
 Jon Folkman (1938–1969), US-amerikanischer Mathematiker
 Judah Folkman (1933–2008), US-amerikanischer Biologe
 Roy Folkman (* 1975), israelischer Politiker

Siehe auch:
 Volkmann